Großau ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Großau (Gemeinde Bad Vöslau), Katastralgemeinde von Bad Vöslau, Niederösterreich
 Großau (Gemeinde Ertl), Streusiedlung von Ertl, Niederösterreich
 Großau (Gemeinde Lunz), Ortsteil der Gemeinde Lunz am See, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Großau (Gemeinde Raabs an der Thaya), Katastralgemeinde von Raabs, Niederösterreich
 Großau (Gemeinde Reichenau), Ortschaft von Reichenau an der Rax, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Großau (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

 Cristian (Sibiu), Ort in Siebenbürgen, Rumänien (Großau bei Hermannstadt)